Салама́нка () — многозначный термин.

 Саламанка — город в Испании.
 Саламанка (Гуанахуато) — город в Мексике.
 Саламанка (Мадрид) — район Мадрида.
 Саламанка (Нью-Йорк) — город в США, штат Нью-Йорк.
 Саламанка (Чили) — город в Чили.
 Саламанка (провинция) — провинция в автономном сообществе Кастилия и Леон (Испания).
 Саламанка (футбольный клуб) — испанский футбольный клуб.
 Саламанка (паровоз) — один из самых первых паровозов в мире, построенный в 1812 году.
 Саламанка — национальный парк в Колумбии.

Фамилия 
 Саламанка, Амайя (род. 1986) — испанская актриса кино и телевидения.
 Саламанка, Карлос (род. 1983) — колумбийский теннисист.
 Ромарате Саламанка, Хасинто де (1775—1836) — испанский военный и политический деятель.

См. также 
 Саламанкская школа — одно из направлений поздней схоластики, сформировавшееся в Саламанкском университете в XVI веке.